Четвёртый сезон американского драматического сериала «Родина», премьера которого состоялась 5 октября 2014 года, а его финал состоялся 21 декабря 2014 года на канале Showtime. Состоит из 12 эпизодов. Сериал вольно основан на израильском телесериале «Хатуфим» (рус. Военнопленные), созданным Гидеоном Раффом и разработанным для американского телевидения Говардом Гордоном и Алексом Гансой. Четвёртый сезон был выпущен на Blu-ray и DVD 8 сентября 2015 года и стал доступным для стриминга на Hulu 1 августа 2016 года.

В ролях

В главных ролях 

 Клэр Дэйнс — Кэрри Мэтисон, оперативный сотрудник Антитеррористического центра ЦРУ.
 Руперт Френд — Питер Куинн, оперативник специальных операций ЦРУ.
 Назанин Бониади — Фара Шерази, умный, молодой и профессиональный персидский аналитик.
 Лайла Робинс — Марта Бойд, посол США в Исламской Республике Пакистан.
 Трейси Леттс — Эндрю Локхарт, новый директор ЦРУ.
 Мэнди Патинкин — Сол Беренсон, ранее начальник отдела ЦРУ на Ближнем Востоке и исполняющий обязанности директора. Он старый босс и наставник Кэрри.

Второстепенный состав 
 Нимрат Каур — Тасним Курейши, сотрудник Межведомственной разведки Пакистана.
 Майкл О’Киф — Джон Редмонд, заместитель резидента ЦРУ в Пакистане.
 Марк Мозес — Деннис Бойд, муж посла и преподаватель политологии в университете Каид-И-Азам в Исламабаде.
 Раза Джаффри — Аасар Хан, шеф по борьбе с терроризмом в МР Пакистана.
 Нуман Аджар — Хайссам Хаккани — лидер талибов.
 Сурадж Шарма — Айан Ибрагим, пакистанский студент-медик.
 Шавани Сет — Киран, девушка Айана, студент-медик.
 Мори Стерлинг — Макс, внештатный эксперт по видеонаблюдению.
 Эми Харгривз — Мэгги Мэтисон, сестра Мэгги, психиатр.
 Ф. Мюррей Абрахам — Дар Адал, отставной специалист по секретным операциям.
 Арт Малик — Бунран «Банни» Латиф, пакистанский генерал в отставке.
 Сарита Чоудхури — Мира Беренсон, жена Сола.
 Алекс Ланипекун — Хэнк Уонэм — офицер ЦРУ в Кабуле.
 Акшай Кумар — Рахим, пакистанский студент-медик.
 Эмили Уокер — домовладелица Куинна, с которой у него были краткие отношения.

Специально приглашённая звезда 
 Дэмиэн Льюис — Николас Броуди, который появляется в галлюцинации Кэрри.

Приглашённые звёзды 
 Кори Столл — Сэнди Бакман, разведчик ЦРУ в Пакистане.
 Адам Годли — Джордан Харрис, должностное лицо ЦРУ.
 Нина Хосс — Астрид, бывшая любовница Куинна, которая работает в посольстве в Германии.
 Виктория Кларк — Эллен Мэтисон, мать Кэрри.
 Джон Гетц — Джо Крокер

Эпизоды

Производство 
22 октября 2013 года, «Родину» продлили на четвёртый сезон, состоящий из 12 эпизодов. Производство и съёмки четвёртого сезона начались в июне 2014 года, переместив производство в Кейптаун, Южную Африку. Исполнительными продюсерами четвёртого сезона стали Алекс Ганса, Говард Гордон, Гидеон Рафф, Александр Кэри, Чип Йоханнссен, Мередит Стим, Ави Нир и Ран Телем.

Кастинг 
Назанин Бониади, у которой была повторяющаяся роль Фары Шерази в третьем сезоне, была повышена до основного актёрского состава для четвёртого сезона. Несколько актёров были взяты на роли в четвёртом сезоне в июне 2014 года, включая новую регулярную актрису Лайлу Робинс, а также Кори Столл, Сурадж Шарма, Раза Джаффри и Майкл О'Киф получили повторяющиеся роли. В июле 2014 года, Нимрат Каур, Марк Мозес и Арт Малик также были добавлены на повторяющиеся роли.

Реакция

Реакция критиков 
Четвёртый сезон получил в основном положительные отзывы от критиков. На Metacritic, он получил рейтинг 74 из 100, на основе 22 рецензий. На Rotten Tomatoes, сезон получил рейтинг 82% на основе 49 отзывов, со средним рейтингом 8.0/10. Критический консенсус гласит: «„Родина“ вернулась на вершину, с удвоенной энергией и упором, не видимого с первого сезона». Верн Гэй из «Newsday» дал оценку «A+» и написал, что сезон «чувствуется таким же свежим, важным и актуальным, как вчерашние новости -- или завтрашние новости. Общеукрепляющее, интеллектуальное начало». Мэттью Гилберт из «The Boston Globe» отметил, что он улучшился, по сравнению с предыдущими сезонами, и написал: «Перезагруженная „Родина“ обещает быть интересным, обтекаемым триллером о ЦРУ с несколькими большими идеями об Америке и войне с терроризмом». Мэри Макнамара из «Los Angeles Times» также отметила улучшение сериала и написала: «Ранние эпизоды сильны, если не столь сокрушительные как в первом сезоне». Финал сезона был хорошо принят, а Rotten Tomatoes дал ему рейтинг 100% на основе 12 отзывов критиков, с консенсусом: «Подрывая ожидания, „Давно пора“ обеспечивает умный, резкий и убедительно приглушённый финал для отличного сезона „Родины“».

Награды 
На 21-й церемонии премии Гильдии киноактёров США, актёрский состав был номинирован как лучший актёрский состав в драматическом сериале, Клэр Дэйнс была номинирована как лучшая актриса в драматическом сериале, а сериал был номинирован как лучший каскадёрский ансамбль. На 75-й церемонии «Золотого глобуса», Дэйнс была номинирована как лучшая актриса в телевизионном сериале — драма. На 67-й церемонии премии Гильдии режиссёров США, Лесли Линка Глаттер выиграла премию за лучшую режиссуру драматического сериала за эпизод «Из пункта А в пункт Б и обратно», а Дэн Аттиас получил номинацию в той же категории за режиссуру эпизода «13 часов в Исламабаде». На 5-й церемонии премии телекритиков, сериал был номинирован как лучший драматический сериал, а Мэнди Патинкин был номинирован как лучший актёр второго плана в драматическом сериале.

На 67-й церемонии премии «Эмми», сериал получил пять номинаций, включая как лучший драматический сериал, Клэр Дэйнс как лучшая актриса в драматическом сериале, Ф. Мюррей Абрахам как лучший приглашённый актёр в драматическом сериале и Лесли Линка Глаттер как лучшая режиссура драматического сериала за «Из пункта А в пункт Б и обратно».

Критика 
BuzzFeed предложил список 6 неточностей, начиная с того, как Кэрри одевалась и противопоставила это с тем, как Хиллари Клинтон, среди других дипломатов, одевалась во время их туров, описаниями протоколов безопасности, столицей Пакистана, а также этническую характеристику пакистанцев как арабов, а не как индоарийцев.

Лора Дуркей из «The Washington Post» критиковала шоу за увековечивание культурных стереотипов и исламофобию.

По данным СМИ, пакистанские чиновники были недовольны изображением Пакистана в четвёртом сезоне. Надим Хотиана, пресс-секретарь посольства Пакистана, сказал: «Очернение страны, которая была близким партнёром и союзником США - ущерб не только интересам безопасности США, но и народу США». Источник был процитирован: «Исламабад — это тихий, живописный город с красивыми горами и пышной зеленью. В „Родине“, он изображён в виде грязной дыры и зоны военных действий, где полно перестрелок и бомбы взрываются с трупами, разбросанными вокруг. От истины ничего не осталось». Чиновники также обрушились с критикой на «абсурдное» изображение обращений с террористами в Пакистане, сказав: «Неоднократные инсинуации того, что разведывательное агентство Пакистана является соучастником в защите террористов за счёт невинных пакистанских мирных жителей не только абсурдны, но это ещё и оскорбление абсолютным жертвам тысяч пакистанского персонала службы безопасности в войне против терроризма».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Список эпизодов сериала Родина на Internet Movie Database

4
Телесезоны США 2014 года